Dieser Artikel behandelt die spanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1980.

Qualifikation 

Abschlusstabelle Gruppe 3

|}

Spielergebnisse

Spanien eröffnete die EM-Qualifikation mit einem 2:1-Erfolg am 4. Oktober 1978 in Zagreb gegen Gastgeber Jugoslawien. Torschützen waren vor 55.000 Zuschauern Juanito und Santillana. Am 15. November erzielte Asensi das Siegtor zum 1:0 gegen Rumänien. Die 0:1-Heimniederlage am 10. Oktober 1979 in Valencia gegen Jugoslawien durch ein Tor von Surjak konnte den Gruppensieg der Mannschaft von Trainer Kubala nicht mehr verhindern. Nur Vicente Del Bosque und Ángel María Villar hatten alle sechs Qualifikationsspiele bestritten. Asensi, Migueli und der vierfache Torschütze Santillana wurden jeweils in fünf Spielen aufgeboten.

Spanisches Aufgebot

Endrunde 

Gruppe 2

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 1 und 2 ist die Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen maßgeblich.
|}

Die Spanier begannen die Gruppenphase gut, konnten mit einer sicheren Defensive um den starken Torhüter Luis Arconada und den Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, Juan Manuel Asensi, die italienische Stürmerstars wie Roberto Bettega und Francesco Graziani in Schach halten, und somit gegen Gastgeber Italien ein Unentschieden erreichen.
Danach folgten für die seleccion allerdings zwei bittere Niederlagen gegen das Überraschungsteam aus Belgien (1:2) sowie England (1:2), und am Ende nur der vierte und letzte Platz in der Gruppe.

Spanien
1980